Space puede referirse a:

 Space, canal de televisión latinoamericano.
 Space, canal de televisión canadiense.
 Space, episodio de la serie de televisión The X-Files
 Space: 1889, un juego de rol.
 Space: 1999, una novela de ciencia ficción.
 Space, una canción compuesta por Momcilo Zekovic e interpretada por Slavko Kalezić.
 Space, o National Aeronautics and Space Administration.
 Edificio Space colapsado en Colombia en 2013.